Landwehrmann bezeichnet:

 einen militärischen Angehörigen, siehe Landwehr (Militär)

Landwehrmann ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Landwehrmann (1934–2013), deutscher Soziologe
 Hans Landwehrmann (1895–1976), deutscher Illustrator und Grafiker 
 Gertrude Landwehrmann (Lebensdaten unbekannt), deutsche Schriftstellerin 

Siehe auch
 Landfermann
 Heinz Lanfermann (* 1950), deutscher Politiker (FDP)